

Botanique 
Aillet peut désigner :
 aillet, une des appellations de l'ail cultivé.

Patronymie 

 Cyrille Aillet (né en 1974), historien français ; 
 Marc Aillet (né 1957), évêque de Bayonne.